Ри́чард Ти́ффани Гир (; род. 31 августа 1949) — американский актёр. Лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Эмми».

Ранние годы 
Гир родился в Филадельфии, Пенсильвания, и вырос в Сиракьюсе, Нью-Йорк, в семье домохозяйки Дорис Энн Гир (урождённой Тиффани) и страхового агента Гомера Джорджа Гира. Он — второй из пяти детей в семье. Оба его родителя были потомками пассажиров судна «Мейфлауэр».

В 1967 году Гир окончил центральную старшую школу северного Сиракьюса, где имел успехи в гимнастике. Он получил стипендию по гимнастике, по которой посещал Массачусетский университет в Амхерсте, где на протяжении двух лет изучал философию, однако так и не окончил его.

Карьера 
В 1974 году Гир вместе с молодым Сильвестром Сталлоне должен был сниматься в фильме «Лорды из Флэтбуша» — низкобюджетной американской картине о банде. Гир был утверждён на роль Чико, но в процессе работы между ним и Сталлоне происходили постоянные стычки, один раз перешедшие в драку. В результате режиссёр заменил Гира на Перри Кинга. Взаимоотношения Гира и Сталлоне обыгрываются в фильме «Красотка».

Гир наиболее известен по ролям в фильмах «В поисках мистера Гудбара» (1977), «Дни жатвы» (1978), «Американский жиголо» (1980), «Офицер и джентльмен» (1982), «Клуб „Коттон“» (1984), «Красотка» (1990), «Первобытный страх» (1996), «Чикаго» (2002), «Меня там нет» (2007) и «Хатико: Самый верный друг» (2009).

Гир получил «Золотой глобус» за роль Билли Флинна в фильме «Чикаго», а также был номинирован на эту премию за роли в фильмах «Офицер и джентльмен», «Красотка» и «Порочная страсть» (2012). За роль в телефильме «Затянувшаяся музыка» (1994) он получил номинацию на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или фильме.

Личная жизнь 
С 12 декабря 1991 года по 1 декабря 1995 года Гир был женат на модели и актрисе Синди Кроуфорд.

C 9 ноября 2002 года по 18 октября 2016 года был женат на актрисе и модели Кэри Лоуэлл. У них есть сын Гомер Джеймс Джигми Гир (род. 6.02.2000).

С апреля 2018 года  женат на публицистке Алехандре Сильва, с которой встречался три года до их свадьбы. У супругов есть сын Александр Гир (род.11.02.2019). Их второй сын родился в апреле 2020 года.

Является членом Американского комитета за мир на Кавказе. Исповедует буддизм. В 2004 году в рамках фестиваля «Тибет: Традиции. Искусство. Философия» в Москве галерея Врублевской представила персональную выставку фоторабот Ричарда Гира «Паломник», которую он открыл лично.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
СПИД-активисты
Киноактёры США
Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте
Лауреаты премии «Медаль гёзов»